Lejonansikte kan syfta på:

 Lejonansikte, Bengt Nilssons ätt – en nutida benämning på en medeltida ätt som förde ett lejonansikte i vapnet
 Lejonansikte, Hemming Ödgislessons ätt – en nutida benämning på en medeltida ätt som förde ett lejonansikte i vapnet